Калюс:
 Калюс — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
 Калюс — річка в Україні, ліва притока Дністра.
 Калюс — село Хмельницької області, раніше містечко Подільської губернії, Ушицького повіту, було розташоване за 28 км від міста Нова Ушиця.

Див. також 
 Калус — клітини рослини, що походять з соматичних клітин, проте здатні до ділення і закривають пошкодження на рослині.

Багатозначні терміни